Filippo Lauri : artiste peintre italien (1623-1694)
 Lauri Kristian Relander : homme politique finlandais (1883-1942)
 
 Lauri Ylönen : chanteur finlandais (1979-)

Voir aussi 

 Laurie Metcalf : actrice américaine
 André Laurie : Journaliste, homme politique et écrivain français

Communes 

 Laurie : commune française, située dans le département du Cantal
 Lauris : commune française, située dans le département de Vaucluse